Нижнедорожное — деревня в Горшеченском районе Курской области России. Входит в состав Никольского сельсовета.

История 
Получила название по реке Дорожной, устье которой находится на территории деревни.

В 1762 году в деревне было 6 дворов.

В 1896 году в деревне была открыта первая школа. В 1910 году построили первую начальную школу.

География 
Деревня находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, на левом берегу реки Оскол, вблизи места впадения в неё реки Дорожной, на расстоянии примерно 28 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка городского типа Горшечное, административного центра района. Абсолютная высота — 157 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,2 %, женщины — соответственно 54,8 %.

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 69 чел.

Известные уроженцы 
В 1902 году в деревне родился кавалер шести медалей «За отвагу» Семен Васильевич Грецов.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Горшеченского района